NGC 6316 (другие обозначения — GCL 57, ESO 454-SC4) — шаровое скопление в созвездии Змееносец.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

6316
Змееносец (созвездие)
Шаровые скопления